Теодор Иванов Кърчев е български следовател и писател, който има и патентовани научни открития.

Биография 
Теодор Кърчев е роден в Свищов на 8 май 1959 година в семейство на майка икономист – Искра Кърчева, и баща, спортен деятел и бивш ръководен кадър в Българската федерация по футбол – Иван Кърчев.

След като завършва средното си образование с отличен успех, Теодор Кърчев кандидатства и е приет в специалността право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва висшето учебно заведение с отличен успех и през 1986 г. е назначен за следовател в Окръжната следствена служба в Разград, където работи и към момента.

Водил е разследвания с голям обществен интерес за присвоявания, измами, данъчни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай, убийства, грабежи, изнасилвания при квалифициращи обстоятелства, тежки трудови злополуки и пътнотранспортни произшествия.

След спечелване на конкурс е бил назначен за хоноруван асистент по наказателен процес във ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна. Издържал е и друг конкурс по наказателно право и довършва докторантурата си.

Статии на Теодор Кърчев са публикувани в редица специализирани издания по право – „СП“, „Общество и право“, в бюлетина на Съюза на българските юристи, ведомствения печат на МВР. Публикациите са в областта на семейното и наследственото право, криминалистиката, наказателния процес.

Теодор Кърчев е усъвършенствал лечебния метод на проф. Пак Же Ву, за което притежава свидетелство, издадено от Патентното ведомство на РБ. С това той е признат за първия юрист изобретател в България.

През последните 6 години Теодор Кърчев е издал редица литературни творби, обединени в поредицата „Огледала“. Към момента те са шест, като тематиката им е разнообразна – хумор, сатира, историческа – за български държавници и възрожденци, за природата, класическата музика и прочее.

Творбите му са почти изцяло написани в рими, той е написал и четири разказа. Още 8 тома в ръкописи чакат ред за издаване.

Представени в глобалната мрежа, произведенията на Теодор Кърчев получават ласкави отзиви от цял свят, включително от президента на Бразилия. Поздравителни адреси авторът получава още от министерствата на културата на Австрия и Италия.

Стихотворения на Кърчев, посветени на видни българи, са получили одобрението на Министерството на културата и на местната власт и са изсечени със златни букви върху мраморни плочи в Разградска област . Те са в град Цар Калоян, където постаментът е посветен на цар Калоян, за хан Кубрат – в едноименния град, за хан Аспарух в град Исперих, за Иван Ведър в Разград.

За своята литературна, патриотична и общественополезна дейност през 2015 година Теодор Кърчев е бил поканен за участие в Световния парламент на българите, който се проведе във Варна. Поканата му е била отправена лично от председателя на Българската академия за наука и изкуство академик Григор Велев. Тече процедура по приемането му за член на Академията.

Източници 

Български писатели
Родени в Свищов